Brenta bezeichnet:
 Brenta (Fluss), Fluss in Italien
 Brenta (Gebirge), Berggruppe in den Südalpen bei Trient
 Brenta (Hohlmaß), altes Hohlmaß in Italien und der Schweiz
 Brenta (Lombardei), italienische Gemeinde in der Provinz Varese

Brenta ist der Familienname folgender Personen:
 Eduardo Brenta (* 1959), uruguayischer Politiker
 Mario Brenta (* 1942), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor